Бій — у військовій справі — це сукупність узгоджених за метою, завданнями, місцем і часом дій бойових формувань усіх видів Збройних сил для виконання тактичних завдань.
 «Бій» — анімаційний фільм 1986 року студії Київнаукфільм, режисер — Михайло Титов.